Kaczanowski:

 Adam Kaczanowski
 Alojzy Kaczanowski
 Dariusz Kaczanowski
 Józef Kaczanowski
 Leonard Kaczanowski
 Piotr Kaczanowski
 Włodzimierz Kaczanowski

Polskie nazwiska